12-я бригада «Негев» () — израильская пехотная бригада резерва под Синаем. Формирование воевало в Арабо-израильской войне 1947—1949 гг.

История 
Создание и организация

Бригада была основана в марте 1948 года с двумя батальонами, 2-м и 8-м. 7-ой батальон был создан в апреле, 9-й был последний из 4. Исраэль Галили, начальник штаба Хаганы, и Игаль Аллон, командир Палмахов, выбрали Сарига командовать бригадой в декабре 1947 года, хотя жители Негева и Давида Бен-Гуриона назначили вместо него Шауля Авигура, без ведома Сарига. После того, как Авигур объехал Негев, он сказал Бен-Гуриону, что не сможет командовать бригадой, сославшись на ухудшение здоровья, и похвалил  Сарига. Командовал им Наум "Сергей" Сариг (именно поэтому его ещё называли бригадой Сергея) и состоял из четырёх батальонов ПАЛМАХ. Бригада Негева участвовала во многих операциях в пустыне Негев, включая операцию "Йоав" в конце войны. Сариг решил разделить Негев на два сектора, разделённых дорогой Беэр-Шева–газа (позднее шоссе 25). Игаль Аллон тогда назвал Хаима бар-Льва командиром южного сектора—8-го батальона.

Примечания 

 
Пехотные бригады Израиля